Brookesia desperata is een kameleonsoort uit het geslacht kortstaartkameleons (Brookesia) die voorkomt op Madagaskar.

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst voorgesteld door Frank Glaw, Jörn Köhler, Ted M. Townsend & Miguel Vences in 2012. De soortaanduiding desperata is afkomstig van het Latijnse "desparatus", wat "wanhopig" betekent. Het verwijst naar de overlevingskansen van de soort: het dier leeft in een oud natuurreservaat, maar zijn leefgebied is in de praktijk nauwelijks beschermd en wordt vernield.

Fylogenie
De beschrijvers maakten aan de hand van mitochondriaal DNA de volgende stamboom voor het geslacht Brookesia, waarin B. desperata werd opgenomen:

Uiterlijke kenmerken

Exemplaren van B. desperata kunnen circa 48 millimeter lang worden met een lijf van 25 à 30 millimeter. In stresssituaties kan de kameleon snel van kleur veranderen. Hij krijgt dan een brede, vage streep op de buik die afsteekt ten opzichte van de donkere flanken. In stress heeft de soort op de bovenkant van de kop, rug en staart een lichtgrijze kleur. De zijkanten van het lijf zijn beige, bruin tot donkerbruin met enkele donkerbruine stippen. De ledematen zijn nagenoeg volledig donkerbruin. Zonder stress zijn de meeste delen van het lijf beige, met een iets lichter gekleurd oppervlak voor de ogen en rond de wervelkolom. Mannetjes hebben een iets dikkere aanhechting van de staart aan het lijf dan de vrouwtjes.

Verspreiding en habitat
Brookesia desperata komt endemisch voor op het Afrikaanse eiland Madagaskar. De enige plaats waarvan de soort bekend is, is de zuidkant van het reservaat Forêt d'Ambre in het noorden van het eiland. 

De habitat bestaat uit de strooisellaag van dichte tot open delen van in laaglanden gelegen tropische en subtropische bossen. Hun rustplaats 's nachts bestaat uit kleine takken of bladeren op vijf tot honderd centimeter hoogte in het regenwoud. Er is enige tolerantie voor door de mens aangepaste streken, zo is de kameleon ook op bananenplanten aangetroffen die oorspronkelijk niet op Madagaskar voorkomen. De soort is aangetroffen op een hoogte van ongeveer 470 meter boven zeeniveau.

Beschermingsstatus
Door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN is de beschermingsstatus 'ernstig bedreigd' toegewezen (Critically Endangered of CR).

Bronvermelding

Kortstaartkameleons
Endemisch dier uit Madagaskar
IUCN-status niet geëvalueerd